Ćakra
 Chakra – indyjski film z 1989
 Chakra – indyjski film z 2021
 Chakra – południowokoreański zespół muzyczny
 Chakra – album zespołu Chakra